Die USS Coronado (LCS-4) ist ein Littoral Combat Ship der United States Navy und gehört der Independence-Klasse, an. Das Schiff ist ein Entwurf des General-Dynamics-Konsortiums. LCS-4 ist das dritte Schiff in der United States Navy, welches nach der kalifornischen Stadt Coronado benannt wurde.

Geschichte 

Der Auftrag zum Bau der Coronado wurde am 1. Mai 2009 an Austal USA in Mobile, Alabama vergeben. Am 17. Dezember 2009 fand die Kiellegung statt, das Schiff lief am 10. Januar 2012 vom Stapel.

USS Coronado wurde am 14. Januar 2012 im Rahmen einer Feierstunde in Mobile Bay von Susan Keith in Betrieb genommen, der Tochter von Eleanor Ring, welche im Jahr 1966 das Vorgängerschiff dieses Namens getauft hatte. Die USS Coronado wurde am 5. April 2014 in Dienst gestellt und in San Diego stationiert.

Am 14. September 2022 wurde das Schiff außer Dienst gestellt

Weblinks 

 LCS-4 im Naval Vessel Register Abgerufen am 28. Juni 2012.

Einzelnachweise 

Independence-Klasse (2008)
Coronado (Kalifornien)